Anthony Muirhead (1890-1939), homme politique britannique ;
 Bill Muirhead, joueur de curling écossais ;
 Eve Muirhead, joueuse de curling écossaise ;
 Gerald Muirhead (1931-2020), homme politique provincial canadien ;
 Gordon Muirhead, joueur de curling écossais ;
 John Muirhead Macfarlane (1855-1943), botaniste américain d’origine écossaise ;
 Lockhart Muirhead (1765-1829), zoologiste britannique ;
 Robert Franklin Muirhead (1860–1941), mathématicien écossais, auteur de l'inégalité du même nom ;
 Tommy Muirhead (1897-1979), footballeur écossais ;
 William Muirhead (1819-1884), marchand et un homme politique canadien.

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais